Фіксація (психологія) — стан, коли людина має надмірну прив'язаність до іншої людини або об'єкта;
настійливе повторення тієї самої поведінки, діяльності, незважаючи на те, що це не приводить до досягнення мети або приносить шкоду; один з наслідків довготривалої фрустрації. 
 Фіксація (гістологія) в гістології, патології і клітинній біології — збереження біологічних зразків від розпаду
 Фіксація в мікробіології — перетворення неорганічних речовин на органічні
 Фіксація азоту
 Фіксація вуглецю
 Фіксація (генетика) — розповсюдження аллелі на всю популяцію
 Фіксація доходів у фінансах — розпродаж акцій перед очікуваною нестабільністю ринку з метою гарантування прибутку

Примітки